Павел Новотны: Новотны, Павел (род. 1973) — чешский футболист и футбольный тренер.
 Новотны, Павел (род. 1977) — чешский порноактёр, модель, фотомодель и кинооператор.